Сент-Флора́нс () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 350 км на південний захід від Парижа, 60 км на південний схід від Нанта, 25 км на північний схід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Історія 

1 січня 2016 року Сент-Флоранс, Булонь, Лез-Ессар i Л'Уа було об'єднано в новий муніципалітет Ессар-ан-Бокаж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 449 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1172,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сент-Флоранс на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Флоранс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Флоранс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Флоранс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Флоранс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вандея